Madden bezeichnet:

 Lake Madden, früherer Name des Alajuelasees
 Madden Island, Insel im Marshall-Archipel, Antarktis
 Madden NFL, ein American-Football-Videospiel

Madden ist der Familienname folgender Personen:
 Beezie Madden (* 1963), amerikanische Springreiterin
 Benjamin Madden (* 1979), US-amerikanischer Musiker, siehe Good Charlotte #Joel und Benji Madden
 Bobby Madden (* 1978), schottischer Fußballschiedsrichter
 Bunny Madden (1882–1954), US-amerikanischer Baseballspieler
 Charles Madden, 1. Baronet (1862–1935), britischer Admiral of the Fleet und Erster Seelord

 Deirdre Madden (* 1960), irische Schriftstellerin
 Denis James Madden (* 1940), US-amerikanischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Weihbischof in Baltimore
 Edward Madden (1878–1952), US-amerikanischer Liedertexter
 Francis J. Madden, US-amerikanischer Ingenieur
 Frederic Madden (1801–1873), britischer Bibliothekar und Paläograf
 Frederic William Madden (1839–1904), britischer Numismatiker, Bibliothekar und Paläograph
 Jean Patrice Auguste Madden (1808–1889), französischer Buchhistoriker
 Joel Madden (* 1979), US-amerikanischer Musiker, siehe Good Charlotte #Joel und Benji Madden

 Madeleine Madden (* 1997), australische Schauspielerin
 Martin Madden (* 1973), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Martin B. Madden (1855–1928), US-amerikanischer Politiker
 Matt Madden (* 1968), US-amerikanischer Comiczeichner
 Nils Madden, US-amerikanischer Basketballspieler

 Owney Madden (Owen Victor Madden; 1891–1965), US-amerikanischer Gangster
 Paddy Madden (* 1990), irischer Fußballspieler
 Paige Madden (* 1998), US-amerikanische Schwimmerin
 Ray J. Madden (1892–1987), US-amerikanischer Politiker
 Richard Madden (* 1986), schottischer Schauspieler
 Richard Robert Madden (1798–1886), irischer Schriftsteller
 Samuel Madden (1686–1765), irischer Schriftsteller
 Simon Madden (* 1988), irischer Fußballspieler
 Thomas F. Madden (* 1960), US-amerikanischer Mediävist 

Madden ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Madden (Mississippi)
 Madden (Wyoming)
 Madden Corners (Ohio)

Siehe auch:
 Madden-Julian-Oszillation, 1971 entdeckt, Zirkulationsphänomen der tropischen Atmosphäre zwischen dem Indik und dem zentralen Pazifik
 Madden-Kommission
 Maddin
 Matten